Schopenhauer je německé příjmení:

 Adele Schopenhauer (1797–1849) – německá spisovatelka, sestra filosofa Arthur Schopenhauera
 Arthur Schopenhauer (1788–1860) – německý filosof
 Johanna Schopenhauer (1766–1838) – německá spisovatelka, matka filozofa Arthura Schopenhauera
 Gabriele Schopenhauer (* 1951) – německá politička

další významy
 Schopenhauer (planetka) – planetka hlavního pásu s katalogovým číslem 7015